Władysław Józef Szołdrski (1703–1757) – wojewoda inowrocławski, starosta generalny Wielkopolski
 Władysław Wojciech Szołdrski (1884–1971) – historyk Kościoła, tłumacz